El distrito de Pau es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Pirineos Atlánticos (en francés Pyrénées-Atlantiques), de la región de Nueva Aquitania. Cuenta con 21 cantones y 269 comunas.

División territorial

Cantones 
Los cantones del distrito de Pau son:
 Cantón de Arthez-de-Béarn
 Cantón de Arzacq-Arraziguet
 Cantón de Billère
 Cantón de Garlin
 Cantón de Jurançon
 Cantón de Lagor
 Cantón de Lembeye
 Cantón de Lescar
 Cantón de Montaner
 Cantón de Morlaàs
 Cantón de Nay-Est
 Cantón de Nay-Ouest
 Cantón de Orthez
 Cantón de Pau-Centre
 Cantón de Pau-Est
 Cantón de Pau-Nord
 Cantón de Pau-Ouest
 Cantón de Pau-Sud
 Cantón de Pontacq
 Cantón de Salies-de-Béarn
 Cantón de Thèze

Comunas

Véase también 
 Cantones de Pirineos Atlánticos
 Comunas de Pirineos Atlánticos

Enlaces externos 
 Pau sobre el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE, en francés)

Pau